Zazou peut désigner :

Société civile 
 Zazou, courant de mode de la France des années 1940 ;
 Émeutes zazous, une série d'émeutes raciales ayant eu lieu à Los Angeles en .

Patronyme 

 Hector Zazou, de son vrai nom Pierre Job (1948 - 2008), compositeur, musicien et producteur français ;
 Samir Zazou (1980-), footballeur international algérien.

Titres 

 Chants zazous,  troisième album studio de Richard Gotainer.

Divers 
 Zazou (Zazu en anglais), un personnage de Calao à bec rouge tiré du dessin animé Le Roi lion de Disney.

Patronyme algérien